

Geografia 
 Aveyron – dipartimento francese della regione Occitania
 Aveyron – fiume francese nel dipartimento della Nièvre nella regione della Borgogna-Franca Contea
 Saint-Maurice-sur-Aveyron – comune francese nel dipartimento del Loiret nella regione del Centro-Valle della Loira

Persone 
 Victor dell'Aveyron – trovatello che aveva vissuto tutta l'infanzia in solitudine nei boschi del Massiccio centrale, in Francia